Omladič ist der Familienname folgender Personen:

 Alja Omladič (* 1983), slowenische Popsängerin, siehe Alya (Sängerin) 
 Nejc Omladič (* 1984), Fußballspieler
 Nik Omladič (* 1989), Fußballspieler